Первый дивизион Саудовской Аравии по футболу 2012/2013  проходил со 2 августа 2012 года по 23 мая 2014 года.

По итогам прошлого сезона во 2-й дивизион вылетели «Охуд»,«Дамк» и «Аль-Сукоор», занявшие 14-е,15-е и 16-е места. Лигу пополнили клубы «Аль-Наджма»,«Сдос» и «Аль-Рабиа».

Клубы

Информация о командах

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Сайт Федерации футбола Саудовской Аравии  
 Сайт о саудовском футболе 

2012/2013
Саудовская Аравия
Саудовская Аравия
Спорт в Саудовской Аравии в 2012 году
Спорт в Саудовской Аравии в 2013 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2012/2013